Panzer General — компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии, созданная в 1994 году фирмой Strategic Simulations Inc., первая из серии аналогичных игр.

Сюжет 
Игра посвящена Второй мировой войне. Играть можно как кампанию (в этой игре только за немцев), так и отдельные сценарии (за любую из сторон). Представлены как сценарии, соответствующие реальным операциям, так и гипотетические (например, захват немцами Ближнего Востока, Англии и Вашингтона). В части миссий кампании игрок повторяет боевой путь знаменитого танкового генерала Вермахта Гудериана (что отражено в названии игры), а в некоторых эпизодах прямо выступает в его роли. Например, после миссии по захвату Смоленска можно использовать набранные очки «престижа», чтобы настоять на продвижении на Москву.

Игровая система 
Сражения происходят на карте, разделенной на шестиугольники, населённые пункты и аэродромы на ней отмечены значками, соответствующими стороне, которая в данный момент ими владеет. Цель сражения — за заданное число ходов захватить на карте все ключевые точки (населённые пункты и аэродромы), либо уничтожить все юниты соперника.

Юниты 
Юниты относятся к разным родам войск (пехота, артиллерия, танки, САУ, ПВО, истребительная и бомбардировочная авиация, флот). Некоторые типы юнитов (артиллерия и ПВО) могут стрелять на несколько клеток, но только до перемещения, остальные стреляют на одну клетку, но могут стрелять и после хода. Типы юнитов характеризуются силой удара по пехоте, технике и авиации, силой защиты от нападения с земли и с воздуха, дальностью стрельбы, боезапасом, запасом топлива и так далее. Отдельные юниты характеризуются, кроме того, опытом и численностью (от 1 до 10, а для опытных частей вплоть до 15). Разные участки карты характеризуются разной скоростью передвижения и возможностями защиты. Выше всего защита в горах и населённых пунктах, ниже всего — на реках. Если навести курсор на вражеский юнит, по которому в данный момент можно выстрелить своим юнитом, высвечиваются ожидаемые потери обоих юнитов; реальные потери могут от них сильно отличаться.

Ресурсы 
Единственный ресурс в игре — престиж. Его увеличение/уменьшение происходит в зависимости от захвата/потери ключевых точек и других отмеченных объектов и результатов отдельных столкновений между юнитами. Престиж можно расходовать как на восполнение потерь имеющихся юнитов, так и на создание новых (кроме кораблей) и улучшение существующих. Создавать юниты в Panzer General можно в любой принадлежащей игроку отмеченной точке (в последующих играх серии эта возможность ограничена).

Последующие игры серии 
 Allied General (кампании за союзников);
 Pacific General (боевые действия на Тихоокеанском театре военных действий);
 Panzer General II (кампании за немцев, СССР и союзников);
 Panzer General 3D Assault (введена трёхмерная графика; кампании на Европейском и Североафриканском театре военных действий за обе стороны);
 Panzer General III: Scorched Earth (боевые действия на Восточноевропейском театре военных действий);
 Panzer General: Allied Assault
 Panzer General: Russian Assault
 Panzer General Online
На движке игры
 Fantasy General (на том же движке, но с фэнтезийным антуражем);
 Star General (на том же движке, но с космическим антуражем; боевые действия можно было вести в космосе и на поверхности планет).
 People's General (на том же движке, гипотетическая война между Китаем и войсками ООН);
Духовный наследник
 Panzer Corps

Игра Panzer General II впоследствии была доработана игроками со всего мира. Появились десятки новых кампаний и сценариев, карт; обновлена техника и вооружение. В 2007 году вышла доработка игры Panzer General II Adlerkorps Edition v1.0.

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор на gamespot.com

Компьютерные игры 1994 года
Пошаговые стратегии
Варгеймы
Компьютерные игры, разработанные Strategic Simulations
Компьютерные игры, изданные Strategic Simulations
Игры для 3DO
Игры для Mac OS
Игры для PlayStation
Игры для DOS
Игры для Windows
Компьютерные игры на шестиугольных ячейках
Серии компьютерных игр Ubisoft